Ramshyttan kan referere til:
 Ramshyttan (Ramsberg) − det oprindelige savværk i Ramsberg
 Ramshyttan (Örebro kommun) − en by i Örebro kommun

Se også
 Rämshyttan − en småort i Borlänge kommun og Ludvika kommun, Dalarnas län, Dalarna